— манґака, одна з представниць групи «Союз 24 роки», що заклала основи сучасної сьодзьо-манґи (манґи для дівчат). Володарка численних премій, Хагіо свого часу набула надзвичайної популярності завдяки роботам They Were Eleven, Toma no Shinzo і іншим. Вона стала одним з першопрохідців жанру сьонен-ай, що описує стосунки між чоловіками.

Кар'єра 
Мото Хагіо дебютувала в якості професійного учасника в 1969 році з невеликою мангою Lulu to Mimi, опублікованій в журналі Nakayoshi видавництва «Коданся». За словами манґаки, в старших класах школи вона дізналася, що в її рідному місті Омута живе професійний мультиплікатор, і захотіла з нею познайомитися. Дівчина, яку звали Макіко Хірата, була ровесницею Хагіо. Вона публікувалася в видавництві «Коданся» і запропонувала познайомити Хагіо з редактором. Закінчивши школу, Хагіо надійшла в дизайнерське училище і намалювала кілька невеликих історій, а потім прийняла пропозицію Макіко Хірата, звернувшись до редактора «Коданся». Редактор запропонував Хагіо відправити йому якусь манґу, і так з'явилася на світ Lulu to Mimi.

Пізніше в різних виданнях компанії Shogakukan було опубліковано безліч коротких історій Хагіо. Робота над сьодзьо-манґою ускладнювалася тим, що за японськими традиціями для дівчини вважалося неприпустимим ставати ініціатором романтичних відносин. Тому на початку 1970-х років Хагіо придумала зображати як такого ініціатора юнака-гомосексуала з жіночною зовнішністю. Через два роки після дебюту вона намалювала мангу  де відверто розповідала про гомосексуальні відносини хлопчиків в школі. У 1974 році на базі цієї невеликої історії була видана більш тривала Thomas no Shinzou («Серце Томаса»), якій іноді починають історію появи жанру сьонен-ай. 1976 року Хагіо отримала премію видавництва Shogakukan за науково-фантастичну They Were Eleven і історичну Poe no Ichizoku. У 1980-х почалася публікація першої тривалої манги — Marginal. У липні 2009 року манґака відсвяткувала сорокаріччя своєї діяльності в якості манґаки.

Список робіт

Нагороди і премії 

 1976: Премія манги Shogakukan за Poe no Ichizoku і They Were Eleven
 1980: Seiun Award за Star Red
 1983: Seiun Award за Gin no Sankaku
 1985: Seiun Award за X +Y
 1997: Культурна премія Осаму Тедзукі за Zankokuna Kami ga Shihai suru
 2006: Nihon SF Taisho Award за Barbara Ikai

Примітки

Посилання 

 

Дизайнери персонажів аніме
Манґаки